Johnny Hansen può riferirsi a:

 Johnny Hansen (1943-), calciatore danese
 Johnny Hansen (1962-), calciatore danese
 Johnny Hansen (1964-), calciatore danese
 Johnny Hansen (1965-), musicista e compositore danese
 Johnny Hansen (1966-), calciatore danese
 Johnny Hansen (1972-), calciatore norvegese